Up! — четвёртый студийный альбом канадской кантри-певицы Шанайи Твейн выпущен 18 ноября 2002 года.
Диск вышел в трёх версиях: поп-версия (красный диск), кантри-версия (зелёный диск) и международная версия (синий диск) в стиле музыки индийских фильмов. Все диски включали те же самые треки. В США альбом Up! дебютировал на № 1 с тиражом 874,000 копий. На 23 сентября 2004 года RIAA сертифицировал Up! в 11×кр. платиновом статусе (Твейн единственная женщина, имеющая три подряд бриллиантовых диска в США).

История 
Альбом в начале декабря 2002 года дебютировал на № 1 в кантри-чарте Top Country Albums и в общенациональном мультижанровом хит-параде Billboard 200, с тиражом 874,000 копий в первую неделю релиза. К 2007 году суммарный тираж Up! превысил 20 млн копий в мире. Диск 5 недель подряд (весь декабрь 2002 и первую неделю января 2003 года) был на № 1 в Billboard 200.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, включая такие, как Allmusic, About.com, The Blender, Billboard, Entertainment.ie, Entertainment Weekly, The PopMatters, Robert Christgau, The Rolling Stone, Yahoo! Music, Amazon".
В 2007 году обложка альбома была включена журналом Maxim в список самых сексуальных альбомных обложек мира (№ 8 в Sexiest Album Covers).

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Шанайи Твейн
Альбомы Mercury Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, спродюсированные Робертом Лангом
Альбомы, сертифицированные как бриллиантовые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Mercury Nashville